In 1996 werd het 82ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 11 februari tot 18 augustus. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1996